Der Bovespa-Index (Índice Bovespa, abgekürzt Ibovespa), im deutschsprachigen Raum häufig fälschlicherweise nur mit Bovespa wiedergegeben, ist der führende Aktienindex in Brasilien. Er besteht aus 92 Unternehmen (Stand: 5. Oktober 2022), welche etwa 70 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Börse São Paulo (Bolsa de Valores de São Paulo), der Wertpapierbörse Brasiliens, repräsentieren.

Berechnung 
Der Bovespa-Index repräsentiert mindestens 80 Prozent der Anzahl der Order und des Handelsvolumens sowie 70 Prozent der Marktkapitalisierung der an der Börse São Paulo gelisteten Unternehmen. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Brasilien, die an der Börse notiert sind.

Zur Erstellung einer Auswahlliste werden die Unternehmen des Anlageuniversums nach der Marktkapitalisierung absteigend geordnet. Die Berechnung wird während der Handelszeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr BRT (15:00 Uhr bis 22:00 Uhr MEZ) jede Sekunde aktualisiert. Der Ibovespa gilt im Ausland als der für Brasilien repräsentative Index.

Startzeitpunkt waren die Werte am 2. Januar 1968, die mit 100 Punkten angesetzt wurden. Seither wird kontinuierlich mit der gleichen Berechnungsmethode weitergerechnet. Der Bovespa-Index ist ein Performanceindex, das heißt Dividenden und andere Ausschüttungen (Zuteilung junger Aktien etc.) werden so behandelt, als ob sie wieder in Aktien angelegt werden.

Auch wenn die Berechnung immer gleich blieb, wurde der Punktwert wegen der Inflation einmal durch den Wert 100 und mehrmals durch den Wert 10 geteilt:
 Teilung durch 100 am 3. Oktober 1983
 Teilung durch 10 am 2. Dezember 1985
 Teilung durch 10 am 29. August 1988
 Teilung durch 10 am 14. April 1989
 Teilung durch 10 am 12. Januar 1990
 Teilung durch 10 am 28. Mai 1991
 Teilung durch 10 am 21. Januar 1992
 Teilung durch 10 am 26. Januar 1993
 Teilung durch 10 am 27. August 1993
 Teilung durch 10 am 10. Februar 1994
 Teilung durch 10 am 3. März 1997

Geschichte

Historischer Überblick 
Brasilien verzeichnete in den 1980er und 1990er Jahren eine starke Inflation, die mit einer nominalen Abwertung einherging. Im April 1990 erreichte die Inflationsrate auf Jahresbasis mit 6.832 Prozent einen Rekordstand. Daraufhin wurde im Rahmen eines Stabilisierungsprogrammes, dem Plano Real, am 1. Juli 1994 unter anderem eine neue Währung, der Real, eingeführt. Der Real sollte gegenüber dem US-Dollar kontrolliert abgewertet werden (Crawling Peg), dennoch galt er als nominal überbewertet. Brasilien verzeichnete so ein deutliches Leistungsbilanzdefizit, das durch kurzfristige Kapitalströme finanziert wurde.

Zwischen 1983 und 1997 erfolgten insgesamt elf Teilungen des Bovespa-Index. Am 8. Juli 1997 stieg der Aktienindex auf einen nominalen Höchststand, als er den Handel mit 13.617,31 Punkten beendete. In den Jahren 1997 und 1998 kam es in Teilen der Welt zu Finanz-, Währungs- und Wirtschaftskrisen (Asienkrise, Russlandkrise). In der Folge sank der Ibovespa bis zum 10. September 1998 um 65,0 Prozent auf einen Schlussstand von 4.760,57 Punkten.

Als der Kapitalzufluss ausblieb und die Kapitalflucht einsetzte (Currency Run), musste am 12. Januar 1999 der Real drastisch um etwa 50 Prozent abgewertet werden (Brasilienkrise), trotz eines umfangreichen internationalen Hilfspaketes von 40 Milliarden US-Dollar unter Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Nach der Krise kam es zu weiteren Abwertungen des Reals. Erst 2003 konnte sich die brasilianische Währung stabilisieren.

Am 20. Mai 2008 erzielte der Ibovespa mit einem Schlussstand von 73.516,81 Punkten ein nominales Allzeithoch. Im Verlauf der internationalen Finanzkrise begann der Leitindex der Bovespa wieder zu sinken. Ab dem 3. Quartal 2008 wirkte sich die Krise zunehmend auf die Realwirtschaft aus. In Folge brachen die Aktienkurse weltweit ein. Am 27. Oktober 2008 schloss der Bovespa-Index auf einem Tiefststand von 29.435,11 Punkten. Der Rückgang seit dem Höchststand von Mai 2008 beträgt 60,0 Prozent.

Der 27. Oktober 2008 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Herbst 2008 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 4. November 2010 stieg er um 148,0 Prozent auf einen Schlussstand von 72.995,69 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des brasilianischen Leitindex. Am 8. August 2011 beendete der Bovespa-Index den Handel bei 48.643,49 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am  4. November 2010 beträgt 43,6 Prozent. Eine Erholung der Kurse führte zu Wertsteigerungen am Aktienmarkt. Am 7. April 2012 schloss der Index bei 69.837,52 Punkten und damit um 43,6 Prozent höher als acht Monate zuvor.

Im Jahr 2019 überschritt der Index erstmals die Marke von 100.000 Punkten.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des Ibovespa.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des Ibovespa.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährlichen Schlussstände des Bovespa-Index nominal in brasilianischem Real und umgerechnet in US-Dollar sowie die jährliche Veränderung in Prozent seit 1968.

Zusammensetzung 
Der Ibovespa enthält folgende Unternehmen (Stand: November 2014).

Weblinks 
 Bovespa-Index im Webauftritt der Börse São Paulo (englisch)
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Brasilien)